Gerhard IV. (* um 1277; † ca. 1323) war ab 1312 Graf von Holstein-Plön.

Leben 
Er war der erste Sohn von Gerhard II. von Holstein-Plön und Ingeborg von Schweden. Ab 1312 ist er  Graf von Holstein-Plön.

Am 7. Juni 1314 verkaufte er fast sein gesamtes Erbteil an seinen Bruder Johann III.

Ehen und Nachkommen 

Er heiratete am 30. Juli 1313 Anastasia von Schwerin (* ca. 1291, † nach 1316), eine Tochter von Nikolaus I. von Schwerin-Wittenburg, und hatte mit ihr folgende Kinder:
 Gerhard V. (* um 1315; † 22. September 1350) von Holstein-Plön, Domherr in Lübeck
 Ingeborg von Schaumburg-Holstein (* um 1316; † nach 1349), verheiratet mit Graf Konrad I. von Oldenburg, sie wurden Eltern von Christian V. (Oldenburg)

Siegel 

s.Abb.: Siegel aus seiner Zeit als Dompropst zu Lübeck / Umschrift: S(IGILLUM)*GHERARDI*DEI*GRA(TIA)*P(RAE)POSIT(US)*LUBIC(E)N(SIS)/
Siegel Gerhards von Gottes Gnaden Dompropst zu Lübeck.

Abstammung

Literatur 
 Carl J. Milde: Siegel der Holstein-Schauenburger Grafen aus den Archiven der Stadt Lübeck (= Siegel des Mittelalters aus den Archiven der Stadt Lübeck. Heft 8, ). Heft 1. Herausgegeben von dem Vereine für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. von Rohden in Kommission, Lübeck 1870, S. 14.

Person (Plön)
Graf (Holstein)
Familienmitglied des Hauses Schauenburg (Linie Holstein-Itzehoe)
Geboren im 13. Jahrhundert
Gestorben im 14. Jahrhundert
Mann